Without Honor – film del 1918 diretto da E. Mason Hopper
 Without Honor – film del 1932 diretto da William Nigh
 He Was Her Man  (titolo di lavorazione Without Honor) – film del 1934 diretto da Lloyd Bacon
 Passione selvaggia (The Macomber Affair, titolo di lavorazione Without Honor) – film del 1947 diretto da Zoltán Korda
 Without Honor – film del 1949 diretto da Irving Pichel